Игра може да буде:

 Игра, основни појам
 Игра (активност)
 Рачунарска игра
 Игра (филм)
 Игра (цртани филм)